Арара је појам који може да се односи на: 

 Арара, врста папагаја; 
 Арара или Куаса, малобројно племе у Бразилу;
 Арара, малобројно племе Арара из Рондоније у Бразилу;
 Арара, малобројно племе Арара из Акрија у Бразилу;
 Арара, малобројно племе Арара из бразилског Амазонаса;
 Арара, малобројно племе Арара из Паре у Бразилу;
 Арара, малобројно племе Арара из Мату Гросуа у Бразилу;
 Арара, град у Бразилу.